Kajganić ist der Familienname folgender Personen:

 Boško Kajganić (1949–1977), jugoslawischer Fußballtorhüter
 Milka Kajganić (* 1951), kroatische Journalistin und Autorin